Тед А́ппельман (; ) — канадский кёрлингист. Чемпион Канады среди мужчин ().

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, двое детей.

Начал заниматься кёрлингом в 1994, в возрасте 14 лет.

Его брат Том Аппельман () — тоже кёрлингист, они несколько лет играли в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Ted Appelman - Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу